Cimerija, staro ime poluotoka Krima, koji se nalazi u Ukrajini na sjevernoj obali Crnog mora
Kimerijci (Cimerijci), drevni narod koji je živio na jugu današnje Ukrajine u 8. i 7. st. pr. Kr., a obično se o njemu govorilo u svezi s drevnom Cimerijom odnosno Krimom
Cimerija (kontinent), mikrokontinent iz davne povijesti planeta Zemlje koji je odvajao oceane Stati Tetis (Paleotetidu) i Novi Tetis (Neotetidu)
Cimerija (Conan), fiktivna država iz priča Roberta E. Howarda o Conanu Barbaru
 prvi se put spominje u njegovoj poemi Cimeriji
Cimmeria (Calvino), fiktivna država u djelu Itala Calvina Se una notte d'inverno un viaggiatore  (Ako jedne zimske noći putnik)
Cimmeria (Zvjezdana vrata), fiktivni planet u serijalu Zvjezdanim vratima